Немец — общее для всех славянских языков обозначение представителя германских народов. Первоначальное значение — «немой», человек, говорящий неясно, непонятно; иностранец.
 Немец — житель Германии.
 Немец — представитель немецкого народа.

Фамилия 
 Немец, Адам (род. 1985) — словацкий футболист.
 Немец, Андре (род. 1972) — американский сценарист и продюсер.
 Немец, Богумил (1873—1966) — чешский ботаник.
 Немец, Войцех (1956—2021) — польский футболист.
 Немец, Деян (род. 1977) — словенский футболист.
 Немец, Евгений Викторович (род. 1973) — российский футболист.
 Немец, Иржи (род. 1966) — чешский футболист.
 Немец, Йозеф (1933—2013) — чешский боксёр тяжёлой весовой категории.
 Немец, Микаэль (род. 1955) — австрийский фигурист.
 Немец, Олег Фёдорович (1922—2002) — советский физик.
 Немец, Ондржей (род. 1984) — чешский хоккеист.
 Немец, Петр (род. 1957) — чехословацкий и чешский футболист, футбольный тренер.
 Немец, Пшемыслав (род. 1980) — польский шоссейный велогонщик.
 Немец, Урсула (род. 1957) — австрийская фигуристка.
 Немец, Хорст (1939—1984) — австрийский футболист.
 Немец, Шимон (род. 2004) — словацкий хоккеист.
 
 Немец, Ярослав Осипович (1842—1898) — педагог, учёный-помолог, общественный деятель.

 Немец-Немчинский, Александр Борисович (1917—1995) — советский экономист, литератор, доктор экономических наук, профессор.
 Немец-Немчинский, Георгий Борисович (1899—1941) — артист эстрады, юморист.
 Немец-Немчинский, Изяслав Борисович (1904—1951) — воздушный гимнаст, борец, режиссёр цирка.

Источник